Беседовка — топоним на Украине:
 
 Беседовка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Беседовка — село в Недригайловском районе Сумской области.